Baleares bezeichnet

 in der Spätantike einen Teil der römischen Provinz Tarraconensis
 die spanische Bezeichnung Islas Baleares, siehe Balearische Inseln
 einen Schweren Kreuzer, siehe Baleares (1936)
 eine Fregatte(nklasse) der spanischen Armada, siehe Baleares-Klasse
 die Kurzform des Fußballklubs Atlético Baleares

Siehe auch:
 Balears